Kirage kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Kilange (ö), Arnoatollen,

Rwanda 

 Kiraga, vattendrag, Södra provinsen, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade Rwandaförgreningar